SMS Blücher bedeutet:

 SMS Blücher (1877), eine Kreuzerfregatte der Bismarck-Klasse
 SMS Blücher (1908), ein Panzerkreuzer